

Маркаколь — гірське озеро на сході країни
 Маркаколь — село, Курчумський район, Східноказахстанська область